Корабельников — русская фамилия; имеет женскую форму .

 Известные носители
 Корабельников, Валентин Владимирович (род. 1946) — советский и российский военный деятель, генерал армии в отставке. Герой Российской Федерации.
 Корабельников, Григорий Маркович (1904—1996) — российский литературный критик и литературовед.
 Корабельников, Олег Сергеевич (род. 1949) — российский писатель, лауреат премии «Аэлита» (1990).
 Корабельников, Яков Григорьевич (1938—1988) — дояр, Герой Социалистического Труда (1971).

